Hurle ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Hurle, Gründer des Ancient Order of Druids, siehe International Grand Lodge of Druidism
 Karl Hurle (* 1939), deutscher Agrarwissenschaftler

Hurle steht außerdem für:
 Hurlebach, Zufluss der Oker in Bad Harzburg und Vienenburg, Landkreis Goslar, Niedersachsen

Siehe auch:
 Hurrle
 Hurler